Вавилон — місто, столиця стародавньої Вавилонії
 Вавилон XX — український радянський художній кінофільм режисера Івана Миколайчука
 Проєкт Вавилон — іракський проєкт створення супергармати
 Babylon — електронний словник і програма автоматичного перекладу
 Вавилон 5 — телесеріал
 Вавилон — фільм Алехандро Гонсалеса Іньярріту
 Вавилон'13 — документальний кіно-проєкт доби Другого Майдану
 Вавилон-17 — роман Семюеля Ділені

Вавилон — село, Алейський район, Алтайський край
 Вавилон — хутір, Іпатовський район, Ставропольський край

Див. також 
 Вавилонія
 Вавилонська вежа
 Вікіпедія:Вавилон
 Бабилон